Ла Макоја има више значења:

 Ла Макоја (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Макоја (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику